За́ндворт (, МФА: ) — город и община в провинции Северная Голландия (Нидерланды).

История 

«Sandevoerde» («песчаный брод») упоминается в документах начиная с 1100 года. До XIX века это была просто рыбацкая деревушка, с 1826 года началось развитие этой местности как морского курорта. В 1881 году здесь была построена железнодорожная станция, в 1899 году Зандворт был соединён трамваем с Харлемом, что сильно увеличило приток отдыхающих. В 1905 году здесь был снят один из первых нидерландских игровых фильмов — «Злоключения французского господина без штанов на Зандвортском пляже».

Достопримечательности 
 Известная гоночная трасса «Кольцо Зандвоорт».

Знаменитые уроженцы 

 Ян Ламмерс — автогонщик

Ссылки 
 Официальный сайт Зандвоорта
 История Зандвоорта
 Зандвоорт 1940—2005

Примечания